Název Kyšice může označovat:

 Kyšice (okres Plzeň-město) – obec v okrese Plzeň-město
 Kyšice (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Malé Kyšice – obec v okrese Kladno